Miniatures – album di Nekropolis del 1989
 Miniatures – album dei Mosaic del 1995
 Miniatures – album degli Alog del 2005

Pagine correlate 
 Miniature (disambigua)